Ле-Гранж-Гонтард, Ле-Гранж-Гонта́рд, Ле-Ґранж-Ґонтард (фр. Les Granges-Gontardes) — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Дром.
 Карл фон Ґонтард, Карл Філіп Крістіан фон Ґонтард (нім. Carl Philipp Christian von Gontard; 13 січня 1731 , Мангейм, Священна Римська імперія — 23 вересня 1791, Бреслау, Королівство Пруссія) — німецький архітектор.